Kirkville peut faire référence à :

Toponyme 
 Kirkville, une ville, du comté de Wapello, en Iowa, aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté d'Itawamba dans l'État du Mississippi.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Pike dans l'État du Mississippi.
 Kirkville, une ville fantôme du comté de Granite dans le Montana.

Homonymie de toponyme